Ken Smith (1927-), calciatore inglese
 Ken Smith (1931-), rugbista a 15 scozzese
 Ken Smith (1953-), architetto statunitense
 Kenneth Wayne Smith detto Ken (1953-), cestista statunitense
 Kenneth Smith, detto Kenny (1965-), cestista statunitense
 Kenneth J. Smith, detto Speedy (1993-), cestista statunitense
 Kenny Smith (1977-), giocatore statunitense di football americano
 Kenneth Smith – curatore di effetti speciali
 Kenneth Smith – nuotatore sudafricano
 Kenneth C. Smith – ingegnere e professore canadese